Бужива́ль, Бужіваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Західне передмістя Парижа. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 16 км на захід від Парижа, 7 км на північ від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3516 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 8870,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Персоналії 

У місті помер російський письменник Тургенєв Іван Сергійович.

Посилання 

 Офіційний сайт Буживаль 
 [ Розташування муніципалітету Буживаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін
Передмістя Парижа